HTTrack — свободный кроссплатформенный офлайн-браузер. Позволяет загружать веб-сайты из Интернета на локальный компьютер. Поддерживает 29 языков мира.

HTTrack может также обновлять существующее зеркало сайта и возобновлять прерванные закачки. Версия для Microsoft Windows называется «WinHTTrack», для Unix-подобных ОС — «WebHTTrack», базированный на Html-интерфейсе, консольная утилита «HTTrack», оболочка для KDE3 «Khttrack» и оболочка «HTTraQt», базированная на мультиплатформенной библиотеке Qt4.

Возможности 
 Возможность выбрать «глубину» проверки.
 При закачке структура загружаемого сайта сохраняется.
 Встроенный фильтр позволяет исключить загрузку файлов по типу.
 Загрузка происходит в многопоточном режиме (настраивается отдельно).
 Поддержка прокси-серверов.

Недостатки 
 Максимальная скорость закачки — 250 Кб/с (в старых версиях — 50 Кб/с).

См. также 
 Офлайн-браузер
 Free Download Manager

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Проект HTTraQt
 Debian : Мануал по созданию локальной копии сайта

Свободные офлайн-браузеры
Программное обеспечение для Windows
Программное обеспечение для Linux
Переносимые приложения
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL